Атрей () — в древнегреческой мифологии царь Микен, сын Пелопса и Гипподамии, брат Фиеста, муж Аэропы, отец Агамемнона и Менелая. Упомянут в «Илиаде» (II 105 и др.) и «Одиссее» (XI 387, XIII 424).

Жизнеописание 
Бежал от отца после убийства Хрисиппа. Царь Микен Сфенел сделал его правителем Мидеи.

Оракул предсказал жителям Микен, что они должны избрать в цари потомка Пелопса, они послали за Атреем и Фиестом. Фиест, с помощью Аэропы добыв золотого ягнёнка, воцарился. Позже, когда Гелиос превратил восток в запад, показывая тем самым несправедливость воцарения, Атрей изгнал Фиеста. За то, что Фиест соблазнил его жену Аэропу, Атрей убил сыновей брата, а из их мяса велел приготовить жаркое, которое подал на стол, пригласив Фиеста погостить, и Гелиос именно тогда изменил свой путь. Фиест проклял весь род Атрея.

По Фукидиду, Еврисфей доверил царскую власть Атрею, отправляясь в поход. По истолкованию, Атрей первым открыл солнечное затмение, брат, завидуя ему, покинул город. По истолкованию, состязаясь с братом в мудрости, открыл движение солнца, противоположное движению неба. По Геродору, символом царской власти была золотая чаша с изображением ягнёнка.

Позднее Эгисф убил Атрея. Могила Атрея в Микенах.

Потомки Атрея именовались Атридами.

Исторический прототип 
Исследователи отождествляют Атрея с царем Аххиявы Аттариссиясом, упоминаемым в хеттских клинописных документах.

Хеттские источники упоминают Аттариссияса как противника хеттских царей, равного им по силе, правителя страны Аххиява (по некоторым трактовкам, Микенской державы) в XIII в. до н. э. Эти сведения, обнаруженные лишь в XX в., значительно обогащают представления о знаменитом греческом царе.

Атрей в художественной литературе 
Атрей — действующее лицо трагедии Софокла «Атрей, или Микенянки» (фр.140 Радт), трагедий Диогена и Акция «Атрей», Сенеки «Фиест». Ликофрон и Акций написали трагедии «Пелопиды». Имя Атрея упоминается в древнегреческих поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея».

Во Вселенной Дюны Атрей считается родоначальником Дома Атрейдесов.

Атрей в медиакультуре 
Атрей является сыном Кратоса в компьютерной игре God of War, назван так в честь павшего соратника Кратоса. Также его именем назван главный герой фильма «Бесконечная история».

Родословная 

</center>

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Арголиды
Цари Микен
Пелопиды